Crusade, mot anglais signifiant croisade, peut faire référence à :
 Crusade, un album de John Mayall & The Bluesbreakers (#8 R-U en 1967),
 Crusade, le titre anglais du troisième roman de la trilogie empire, écrit par James Lowder.
 Chrno crusade, un dessin animé japonais,

Articles connexes 
 , chevalier croisé en anglais ;
 .